Зайцев, Иван Васильевич (1907, дер. Черновское Вачского района Горьковской области — 1960, г. Москва .) — советский деятель образования и просвещения, директор Тобольского учительского института (1939—1941).

Краткая биография 
1919—1920 — воспитанник в детском доме.

1921—1926 — рабочий-шлифовальщик на завод «Труд» в селе Вача Горьковской области.

В 1926 году был избран председателем волостного комитета крестьянской взаимопомощи в селе Маниково Владимирской губернии.

В 1928 году командирован во Владимирскую губернскую совпартшколу второй ступени, которую окончил в 1930 году.

1930—1938 — на педагогической работе.

1939—1941 — директор Тобольского учительского института.

1941—1946 — на партийной и советской работе в Сибири.

1947—1960 — на преподавательской работе.

Литература 
Ректоры Тюменской области. Факты и чувства. / Сост. Л. Жаров, С. Ермакова. — Тюмень: ФГУИПП «Тюмень», 2004. — 504 с.

Примечания 
Год смерти 1960, г. Москва.
Персоналии по алфавиту
Преподаватели ТГСПА
Родившиеся в 1907 году
Умершие в 1984 году
Умершие в Тобольске